Луи́за Дюбю́к (; род. 1956, Торонто, Онтарио, Канада) — франкоканадский поэт-песенник, музыкальный продюсер и прозаик. Её перу принадлежат тексты популярных песен Даниэля Лавуа, в том числе , , , , а также песен для всех трёх «детских» альбомов Лавуа:  (1996, музыкальная премия «Феликс» в категории «Альбом для детей»),  (1997) и  (2004).

Биография 
Луиза Дюбюк родилась в 1956 году в Торонто (Онтарио), однако выросла в Квебеке, в . В 1984 году она окончила факультет журналистики в Университетe Квебека в Монреале.

Профессиональная деятельность 
В течение 12 лет (с 1983 по 1994) работала в качестве журналиста и референта, одновременно с работой в должности редактора и пресс-атташе Женской ассоциации за образование и социальную поддержку ().

С 1993 года профессиональная карьера Луизы Дюбюк связана с музыкальной индустрией Квебека. В этом году она основала собственную фирму звукозаписи, Мармалу Мюзик (), вице-президентом которой является до сих пор. Как музыкальный продюсер, организовала несколько гастрольных турне по Квебеку и Франции, а также была автором или соавтором сценариев для нескольких шоу.

Литературное творчество 
Луиза Дюбюк известна также как автор и редактор песенных текстов, преимущественно для широко известного квебекского певца и автора песен Даниэля Лавуа. В качестве соавтора Лавуа Луиза принимала участие в создании таких песен, как , , , , а также песен для всех трёх «детских» альбомов Лавуа:  (1996),  (1997) и  (2004). В 1997 году альбом  был удостоен квебекской музыкальной премии «Феликс» в категории «Альбом для детей». В 2007 и 2012 годах Луиза участвовала в работе жюри конкурса поэтов-песенников на Фестивале в Петит-Валле.

В 2000-е годы Луиза Дюбюк заявляет о себе как прозаик. В 2004 году в издательстве Брев () она публикует свой первый рассказ и получает диплом по литературному мастерству в Университетe Квебека в Монреале. Следом, с интервалом в два года, в издательстве Лемеак () выходят два её романа,  (2006) и  (2008), первый из которых номинировался на  и  в 2007 году. В 2007 и 2012 годах Луиза является членом жюри конкурса Литературного фонда Лаваля (Fondation Lavalloise des lettres).

Луиза Дюбюк проживает в сельской местности, и неслучайно природа занимает большое место в её творчестве. Главные герои её морально-психологических, с элементами детектива, романов остро чувствуют собственную связь с природой, но связь эта имеет фатальные последствия для самих героев и окружающих их людей. Писательницу глубоко интересует конфликт между естественным для человека желанием слиться с природой и необходимостью соблюдать законы человеческого общества. В обоих романах делается попытка представить, что произойдёт, если в поисках такого слияния человек нарушит границы морали. Второй традиционный мотив произведений Дюбюк — преступные действия взрослых по отношению к детям. Именно через контакт героев с детьми автор раскрывает процесс превращения человека в зверя в человеческом облике.

Луиза Дюбюк является членом профессиональных организаций , SOCAN,  и .

Личная жизнь 
Луиза Дюбюк замужем за Даниэлем Лавуа, они вместе воспитали троих детей.

Дискография 
  Le Bébé Dragon (1996) соавтор всех песен
 Le Bébé Dragon II (1996) соавтор всех песен
 Où la route méne  (1998) соавтор всех оригинальных песен
  Roulé boulé [книга + диск] (2004) соавтор всех песен
 Comédies himaines (2004) соавтор песни Les loupes

Литературные произведения

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии:Квебек
Французские писатели